Gruvdrift i Sverige omfattar:
 Gruvdrift i Sverige (historisk), historisk bakgrund om gruvdriften i Sverige.
 Gruvdrift i Sverige (pågående), aktiva gruvor och gruvprojekt i Sverige.
 Gruvor i Sverige (lista), sammanställning av gruvor i Sverige.

Gruvdrift i Sverige